Stazione di Cesano Boscone
 Stazione di Cesano Maderno (1879)
 Stazione di Cesano Maderno (2011)
 Stazione di Cesano Maderno NS
 Stazione di Cesano di Roma